Safety First peut faire référence à :
 Safety First, deuxième album de l'artiste française Le Prince Miiaou sorti en 2009. 
 au titre de différents films, parmi lesquels :
 Safety First, film muet américain réalisé en 1915 par Milton J. Fahrney
 Safety First, film muet britannique réalisé en 1926 par Fred Paul.
 Safety First: The Rise of Women!, film américain de 2008 réalisé par Greg McDonald.
 « Safety First! », troisième épisode de la cinquième saison de la série télévisée Barney et ses amis.